Pál apostol (5 k. – 67)
 Keresztes Szent Pál (1694–1775) misszionárius, a Passzionista Nővérek alapítója
 Miki Szent Pál (1562–1597) 
 Remete Szent Pál (228–341)
 I. Pál pápa (700 k. – 767)

Hasonló néven 
 Nolai Szent Paulinus (354–431) szerzetes, püspök

lásd még
 Szentpál (egyértelműsítő lap)

Jegyzetek